Deleni több romániai település lehet:

Deleni, Bákó megye
Deleni, Buzău megye
Deleni, Constanţa megye
Deleni, Dolj megye
Deleni, Gorj megye
Deleni, Hunyad megye
Deleni, Iaşi megye
Deleni, Iaşi megye, Ciorteşti község
Indal, Kolozs megye
Oroszidecs, Maros megye
Ökröstó, Maros megye
Deleni, Mehedinţi megye
Deleni, Neamţ megye
Deleni, Olt megye
Nagymonújfalu, Szilágy megye
Deleni, Suceava megye
Deleni, Vâlcea megye
Deleni, Vaslui megye
Deleni, Vaslui megye, Hoceni község